Hajók
Enterprise (1814) – 
Enterprise (farlapátkerekes hajó, 1862) – 
Enterprise (gumicsónak) – 
Enterprize (1829) – szkúner
Enterprise (ballon) – ballon, melyet az amerikai polgárháborúban használtak
Angol hadihajók
 HMS Enterprise (egyértelműsítő lap)
Amerikai hadihajók
 USS Enterprise (egyértelműsítő lap)
Francia hadihajók
l'Entreprise – fregatt

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Enterprise (Alabama)
 Enterprise (Iowa)
 Enterprise (Kansas)
 Enterprise (Louisiana)
 Enterprise (Mississippi)
 Enterprise (Nevada)
 Enterprise (Oregon)
 Enterprise (Texas)
 Enterprise (Utah)
 Enterprise (West Virginia)
 Enterprise (Wisconsin)
 Kanada
 Enterprise (Északnyugati területek)

Star Trek
Enterprise csillaghajó: a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (XCV 330): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
Enterprise (NX-01): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-A): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-B): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-C): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-D): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-E): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
USS Enterprise (NCC-1701-J): a Star Trek univerzumába tartozó hajó
Star Trek: Enterprise: az egyik Star Trek-sorozat

Számítástechnika
Enterprise home computer (otthoni számítógép)

Űrkutatás
Enterprise űrrepülőgép: a NASA egyik űrrepülőgépe
Enterprise modul: a Nemzetközi Űrállomás egyik modulja